Yilan puede referirse a:

 Ciudad de Yilan, un ciudad-nivel municipio del condado de Yilan, Taiwán;
 Condado de Yilan (Taiwán), un condado situado en el nordeste de Taiwán; o
 Condado de Yilan (Heilongjiang), un condado situado en la provincia de Heilongjiang, República Popular China.